Accademia austriaca delle scienze – Accademia nazionale austriaca, che ha il compito di promuovere le scienze in tutti i suoi settori.
 Accademia diplomatica di Vienna – Istituto di formazione in Relazioni Internazionali.
 Accademia di belle arti (Vienna) – Accademia e pinacoteca, con sede a Vienna.